Pekinganka kan syfta på:

 Pekinganka (anka) – en ankras, se anka
 Pekinganka (maträtt) – en kinesisk maträtt